Річковий вокзал — будівля або комплекс будівель і споруд, призначених для пасажирського обслуговування в річкових портах.

Річковий вокзал — у Пермі.
 Річковий вокзал — у Ростові-на-Дону.
 Річковий вокзал — у Саратові.
 Водний вокзал — у Петрозаводську.

Київський річковий вокзал
 Кременчуцький річковий вокзал
 Черкаський річковий вокзал